Waggaman puede referirse a:

Personas
George A. Waggaman (1782-1843), un senador estadounidense de Luisiana.

Lugares
Waggaman, un lugar designado por el censo ubicado en la parroquia de Jefferson en el estado estadounidense de Luisiana.

Otros
Waggaman-Ray, incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en Washington, DC.